Лагартера ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 81 км². Население — 1595 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо